Stanfill ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Stanfill (* 1947), US-amerikanischer Footballspieler
 Louis Stanfill (* 1985), US-amerikanischer Rugbyspieler
 William A. Stanfill (1892–1971), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stanfill (Kentucky)
 Stanfill (Tennessee)